Televisão
 Partners (sitcom de 1995), exibido pelo canal Fox 
 Partners (sitcom de 2012), exibido pelo canal CBS 

Outros usos
 Partners (álbum), de Barbra Streisand
 Partners (filme de 1982), comédia com Ryan O'Neal e John Hurt